Лид может означать:

 Лид — персонаж античной мифологии.
 Лид ( — песня) — жанр вокальной музыки
 Лид ( — песня) — немецкая полифоническая песня.
 Лид — первый абзац статьи, содержащий завязку повествования.
 Лид-гитара
 Лид () — акт регистрации в ответ на предложение рекламодателя, содержащий контактную информацию пользователя. Потенциальный клиент, отреагировавший на маркетинговую акцию.
 Лид () — это потенциальный клиент, который совершил нужные специалисту действия.
 Лид, Йонас (1881—1969) — норвежский и российский предприниматель, дипломат, писатель и коллекционер произведений искусства.

См. также 
 
 
 Лид в типографике

Примечания